Was eine Frau im Frühling träumt – film del 1929 diretto da Kurt Blachy (come Curt Blachnitzky)
Musica leggera  (Leichte Muse – titolo alternativo Was eine Frau im Frühling träumt) – film del 1941 diretto da Arthur Maria Rabenalt
Was eine Frau im Frühling träumt – film del 1959 diretto da Erik Ode e Arthur Maria Rabenalt